Río San Pedro steht für:

Flüsse:
 Río San Pedro (Potosí), Zufluss zum Río Grande, Bolivien
 Río San Pedro (Chile, Región de Antofagasta), Zufluss zum Salar de Atacama
 Río San Pedro (Chile, Provinz Valdivia), Zufluss des Río Calle-Calle
 Río San Pedro de Inacaliri, Nebenfluss des Río Loa, Chile
 Río San Pedro (Kolumbien) im Departamento del Caquetá
 Río San Pedro (Guatemala), Nebenfluss des Río Usumacinta in El Petén
 Río San Pedro (Kuba)
 Río San Pedro Mezquital in Mexiko
 Río San Pedro (Río Guayllabamba), linker Quellfluss des Río Guayllabamba in Ecuador
 Río San Pedro (Spanien), Flusslauf des Guadalete in Andalusien
 Río San Pedro (Venezuela), Zufluss des Río Guaire

Orte:
 Río San Pedro (Puerto Real), Stadtteil von Puerto Real, Provinz Cádiz, Spanien